El término Hermanas puede referirse a:

 Sisters (Hermanas) (1973), película estadounidense dirigida por Brian de Palma;
 Sisters (Hermanas) (1995), película;
 Hermanas (1998), serie de televisión de España;
 Hermanas (2005), película argentina dirigida por Julia Solomonoff.